

Бенямінув — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Бенямінув — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства